Mercato centrale (Budapest)
Mercato Centrale – Firenze
Mercato Centrale a Livorno